Desmond Daniel Amofah, více známý pod přezdívkou Etika (12. května 1990 New York – 19. června 2019 New York), byl americký YouTuber, streamer a model.

Po několika měsících, ve kterých se mimo jiné projevila Amofahova mentální porucha a sklony k sebevraždě, zmizel večer 19. června 2019 po publikování videa s omluvou, ve kterém přiznal, že je mentálně nemocný a má sklony k sebevraždě. Jeho tělo bylo nalezeno Newyorskou policií v East River 25. června 2019 poté, co hledali v řece, protože si všichni mysleli, že Amofah skočil z Manhattanského mostu. 26. června vydala Newyorská pitevní kancelář prohlášení o tom, že Amofah spáchal sebevraždu utonutím.

Život 
Desmond Daniel Amofah se narodil 12. května 1990 v Brooklynu, stát New York, otci Owuraku Amofahovi, ghanskému politikovi a právníkovi z města Kibi, Ghana, a matce, Sabrině Amofah. Owuraku byl členem Ghanského parlamentu za (pardon, tohle nepřeložím) Abuawaka Central constituency od roku 1992 do 1996. Příbuzný otce Owuraka (nazýván strýcem) Nana Akufo-Addo z přední ghanské rodiny Ofori-Atta, se stal prezidentem Ghany v lednu 2017. Amofah měl několik sourozenců, mezi nimi i staršího bratra, Randy Amofaha, který umřel 31. října 2010 na astmatický záchvat, když projížděli písečnou bouří v Ghaně, jak řekla Amofahova bývalá přítelkyně Christine Cardona.

Reference

Externí odkazy 
 

Internetové memy
Úmrtí utonutím
Sebevrazi
Oběti kyberšikany
Úmrtí v roce 2019
Narození v roce 1990
Narození 12. května
Úmrtí 19. června
Úmrtí na Manhattanu
Muži